Рихард Эдуард Йон (; , Мариенвердер, — , Гёттинген) — немецкий учёный специалист в области уголовного и уголовно-процессуального права.

Биография 
Профессор в Кёнигсберге, Киле и Гёттингене, в 1862—1867 член прусской палаты депутатов, где принадлежал сначала к прогрессивной, затем к национал-либеральной партии. В 1870—1875 член ганзейского верховного апелляционного суда в Любеке.

Его «Entwurf nebst Motiven zu einem Strafgesetzbuch für den Norddeutschen Bund» (Берлин, 1868) имели важнейшее значение при составлении уголовного уложения Северо-Германского союза.

Главные труды Йона: «Das Strafrecht in Norddeutschland» (Б., 1870); «Ueber Landzwang und widerrechtliche Drohungen» (Гетт., 1852); «Das Strafrecht in Norddeutschland seit den Rechtsbüchern» (т. I, Лейпциг, 1858); «Kritik des preuss, Gesetzentwurfs über die Verantwortlichkeit der Minister» (Лейпциг, 1863); «Ueber die Todesstrafe» (Лейпциг, 1867). Его комментарий к германскому уставу уголовного судопроизводства (т. I—III, Эрланген) продолжил Лилиенталь.

Литература 
 

Умершие в Гёттингене
Юристы Германии
Специалисты по уголовному праву
Специалисты по уголовно-процессуальному праву
Юристы XIX века